Серьгино — название нескольких населённых пунктов:
 Серьгино — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области.
 Серьгино — село в Сивинском районе Пермского края.